Kawahara se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Akito Y. Kawahara
 Masakazu Kawahara